Bernard Hugo peut désigner :

 Bernard Hugo (1925-2001), homme politique français : maire d'Aubenas, sénateur de l'Ardèche ;
 Bernard Hugo (1930-2021 ), homme politique français : maire de Trappes, sénateur des Yvelines.